Il singolare del torneo di tennis Bauer Cup 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Denis Gremelmayr che ha battuto in finale Roko Karanušić 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Denis Gremelmayr (Campione)
 Roko Karanušić (finale)
 Andreas Beck (secondo turno)
 Simon Greul (finale)

 Daniel Brands (quarti di finale)
 David Guez (primo turno)
 Jesse Huta Galung (primo turno)
 Miguel-Angel Lopez Jaen (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bauer Cup 2008